wudu – ablucja w islamie
 wudu (voodoo) – synkretyczna religia afroamerykańska.
 WuDoo – audycja hip-hopowa w Polskiego Radia Szczecin

Zobacz też 
 Voodoo